Kelemen ist als eine ungarische Form von Clemens ein männlicher Vorname und Familienname.

Namensträger

Vorname 
 Kelemen Mikes (1690–1761), Kammerdiener, Sekretär und Vertrauter des Fürsten Franz II. Rákóczi

Familienname 
 Attila Kelemen (1948–2022), rumänischer Politiker
 Aurél von Kelemen (1888–1968), ungarischer Tennisspieler
 Fred Kelemen (* 1964), ungarisch-deutscher Regisseur
 Hunor Kelemen (* 1967), rumänischer Tierarzt, Schriftsteller und Politiker
 Imre Kelemen (1746–1819), ungarischer Rechtswissenschaftler
 Joseph Kelemen (* 1957), ungarischer Organist
 Marián Kelemen (* 1979), slowakischer Fußballtorwart

 Milko Kelemen (1924–2018), kroatischer Komponist
 Miloš Kelemen (* 1999), slowakischer Eishockeyspieler
 Pavel Kelemen (* 1991), tschechischer Radsportler

Einzelnachweise 

Männlicher Vorname
Familienname
Ungarischer Personenname